In dieser Liste von Orgeln in Mittelfranken sind historische (älter als 100 Jahre), größere (mehr als 25 Register) und beachtenswerte Orgeln in Mittelfranken verzeichnet.

Orgelliste

Literatur 
 
 
 
 Orgeldatenbank Bayern Version 5 (2009), hrsg. von Michael Bernhard

Weblinks 

 Organ index: Mittelfranken

Einzelnachweise 

!
Mittelfranken, Liste der Orgeln in Mittelfranken
Orgeln Mittelfranken